Евге́ний И́горевич Шля́ков () — российский футболист, защитник московского «Торпедо».

Биография 
Воспитанник брянского «Динамо». За основную команду клуба дебютировал в 2009 году, отыграв 13 матчей в первенстве ПФЛ. По итогам сезона «Динамо» заняло 2 место в зоне «Центр», однако было переведёно в ФНЛ, заняв место «Алании», которая в свою очередь заняла место «Москвы» в Премьер-лиге. Весь следующий сезон и начало сезона 2011/12 продолжал играть за «Динамо» в ФНЛ и провёл за команду 26 матчей в лиге, однако зимой 2012 года был отдан в аренду в клуб ПФЛ «Тюмень». По окончании сезона, брянское «Динамо» было лишено профессионального статуса и переведено в ЛФЛ, а сам игрок покинул клуб. 

В сентябре 2012 года подписал контракт со смоленским «Днепром», где провёл один сезон. 

Летом 2013 года перешёл в другой клуб ПФЛ «Волгарь», за команду провёл 10 матчей в первой части сезона, после чего на правах аренды вернулся в брянское «Динамо», где выступал до конца сезона. По итогам сезона 2013/14 «Волгарь» стал победителем зоны «Юг» и перешёл в ФНЛ.

16 июля 2014 года на правах свободного агента пополнил состав клуба «КАМАЗ». С командой стал победителем зоны «Урал-Поволжье» и провёл следующий сезон в ФНЛ.

Летом 2016 года перешёл в «Тамбов». В сезоне 2017/18 занял с клубом 4 место в лиге и принял участие в обоих стыковых матчах за выход в Премьер-лигу против «Амкара», однако по сумме двух матчей «Тамбов» уступил «Амкару» с общим счётом 0:3 и остался в ФНЛ.

17 января 2021 года подписал контракт с румынский клубом УТА. 

В июне 2022 года перешёл в «Факел». 1 декабря контракт был расторгнут по соглашению сторон. 

28 декабря 2022 года пополнил состав московского «Торпедо».

Статистика выступлений

Достижения 
 «Динамо» (Брянск)
 Серебряный призёр Второго дивизиона (зона «Центр»): 2009
 Сборная России (мол.)
 Обладатель Кубка Содружества: 2012
 Итого : 1 трофей
 КАМАЗ
 Победитель ПФЛ (зона «Урал-Поволжье»): 2014/15
 Итого : 1 трофей
 «Тамбов»
 Победитель ФНЛ: 2018/19
 Итого : 1 трофей

Примечания 

Футболисты России
Игроки сборной России по футболу (до 21 года)
Игроки ФК «Динамо» Брянск
Игроки ФК «Тюмень»
Игроки ФК «Днепр» Смоленск
Игроки ФК «Волгарь»
Игроки ФК «КАМАЗ»
Игроки ФК «Тамбов»
Игроки ФК «СКА-Хабаровск»
Игроки ФК «УТА» Арад
Игроки ФК «Факел» Воронеж
Игроки ФК «Торпедо» Москва